Urwaldsteig bezeichnet:
 Urwaldsteig Edersee im Kellerwald, Nordhessen
 Urwaldsteig Bayerisch Eisenstein im Bayerischen Wald